Die Romanus Seifert & Sohn GmbH & Co ist ein deutsches Orgelbauunternehmen mit Sitz in Kevelaer.

Geschichte 
Ernst Seifert (I.) (1855–1928) war der Begründer der drei späteren Orgelbauunternehmen Seifert. 1906 gründete er anlässlich des Orgelneubaus in der dortigen Marienbasilika einen Zweigbetrieb in Kevelaer.

1914/15 übernahm sein Sohn Romanus Seifert (1883–1960) den Zweigbetrieb. 1926 trat sein Sohn Ernst Seifert (II.) (1910–2001) in das Familienunternehmen ein. 1936 wurde der Zweigbetrieb als eigenständiges Unternehmen unter der Firma Romanus Seifert & Sohn in das Handelsregister eingetragen. Nach dem Zweiten Weltkrieg übergab Romanus Seifert die Unternehmensführung an seinen Sohn Ernst Seifert (II.). Nach dem Tod von Romanus Seifert im Jahr 1960 übernahm Ernst Seifert (II.) das Unternehmen. Von 1974 bis 1994 war der Kevelaerer Kaufmann Karl Renard Geschäftsführer des Unternehmens und von 1985 bis 1992 auch dessen Hauptgesellschafter. Dessen Nachfolge als Geschäftsführer trat Roman Maximilian Seifert an.

Persönlich haftender Gesellschafter der Romanus Seifert & Sohn GmbH & Co ist die Seifert Kevelaer Verwaltungs GmbH als Komplementär.

Werkliste (Auswahl)

Literatur 
 
 125 Jahre Orgelbau Seifert Kevelaer. Organum Musikproduktion, Öhringen 2010, ISBN 3-9809232-4-X (Begleitbuch zu Audio-CD).

Weblinks 

 Website der Romanus Seifert & Sohn GmbH & Co. (im Überarbeitungsmodus)
 Organ index: Romanus Seifert & Sohn

Einzelnachweise 

Seifert
Produzierendes Unternehmen (Kreis Kleve)
Musik (Nordrhein-Westfalen)
Kultur (Kevelaer)
Organisation (Kevelaer)
Orgellandschaft Rheinland